Тогонидзе — грузинская фамилия.

 Тогонидзе, Екатерина (род. 1981) — грузинская писательница.
 Тогонидзе, Манана Георгиевна (род. 1937) — советская шахматистка.
 Тогонидзе, Николоз (род. 1971) — грузинский футболист.